! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 140001–140100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 140101–140200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 140201–140300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 140301–140400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 140401–140500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 140501–140600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 140601–140700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 140701–140800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 140801–140900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 140901–141000 [ editare]

Lista planetelor minore (140001-141000)